Gillis steht für:

 Gillis (Vorname), männlicher Vorname
 Saint-Gilles/Sint-Gillis, Gemeinde in Belgien

Gillis ist der Familienname folgender Personen:
 Aegidius Gillissen (auch Aegidius Gillis; 1712–1800), niederländischer Theologe
 Alan Gillis (* 1936), irischer Politiker
 Alec Gillis, US-amerikanischer Spezialeffekt-Experte
 Ann Gillis (1927–2018), US-amerikanische Schauspielerin
 Brad Gillis (* 1957), US-amerikanischer Gitarrist
 Clarence Gillis (1895–1960), kanadischer Politiker
 Don Gillis (1912–1978), US-amerikanischer Komponist und Dirigent
 Duncan Gillis (1883–1963), kanadischer Leichtathlet
 Frank Gillis (1914–1999), US-amerikanischer Jazzpianist, Musikethnologe und Bibliograf
 Jackson Gillis (1916–2010), US-amerikanischer Fernsehautor
 James Henry Gillis (1831–1910), US-amerikanischer Marineoffizier
 James Lisle Gillis (1792–1881), US-amerikanischer Politiker
 Jamie Gillis (1943–2010), US-amerikanischer Pornodarsteller
 Jan Baptist Gillis (1893–1978), belgischer Chemiker
 John Anthony Gillis alias Jack White (Musiker) (* 1975), US-amerikanischer Musiker
 John R. Gillis (1939–2021), US-amerikanischer Historiker
 Joseph E. Gillis (1911–1993), britisch-israelischer Mathematiker und Kryptoanalytiker
 Kevin Gillis (* 1950), kanadischer Filmproduzent, Filmregisseur, Drehbuchautor und Komponist
 Lester Joseph Gillis alias Babyface Nelson (1908–1934), US-amerikanischer Krimineller
 Margie Gillis (* 1953), kanadische Balletttänzerin und Choreografin
 Mike Gillis (* 1958), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Miriam Gillis-Carlebach (1922–2020), israelische Pädagogin und Hochschullehrerin
 Nicolaes Gillis († 1631+), niederländischer Stilllebenmaler
 Paul Gillis (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Simon Gillis (1880–1964), US-amerikanischer Leichtathlet

 Verna Gillis (* 1942), US-amerikanische Musikproduzentin

Siehe auch:
 Gillis Gullbransson, deutsches Seenotrettungsboot
 Sint-Gillis-Waas, belgische Gemeinde
 Gilliss
 Gillies
 Gilles